Inope är ett släkte av fjärilar. Inope ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bastardsvärmare
Inope